Битва на Ворсклі (1399)
 Битва на Ворсклі (1696)